Ричард Ли Петти (, род. 2 июля 1937, , Северная Каролина) — известный американский гонщик, семикратный чемпион серии NASCAR. Известен среди своих поклонников как «Король» (The King). Управлял ставшим символом автомобилем под 43-м номером. За свою продолжительную карьеру (1189 стартов) выиграл 200 гонок серии, установив десятки разнообразных рекордов и достижений.

Первые шаги 
В двенадцатилетнем возрасте отец Ричарда, другой знаменитый гонщик Ли Петти, взял своего сына на первую в истории гонку NASCAR. Всю гонку на семейном Buick Roadmaster он держался вторым, но незадолго до финиша машину занесло и четырежды перевернуло. Ли Петти едва не погиб и вдребезги разбил единственное средство передвижения небогатой семьи. Под впечатлением от увиденного двенадцатилетний Ричард впервые подумал о карьере в автоспорте. После этого он продолжительное время работал в команде своего отца, а в девятнадцать лет впервые принял участие в гонке. Причём в соперничестве со своим отцом он в одном из поворотов влетел в стену и был вынужден прекратить гонку. Спустя год Петти-младший получил звание «Лучшего новичка NASCAR» за 1959 год. В 1960 молодой гонщик уже праздновал свою первую победу, однако отец обратил внимание судей на то, что его сын проехал на круг меньше остальных. В результате Ричарду пришлось довольствоваться всего лишь четвёртым местом.

Петти — звезда NASCAR 

В 1965 Петти стал победителем в Daytona 500, а затем и в чемпионате в целом. Повторил он это достижение через 2 года. В 1967 году Петти пришёл первым в 27 заездах из 48. Его рекорд — 10 побед подряд был достигнут именно тогда. Второй раз Петти стал чемпионом на Sprint Cup Series в 1967 году. Благодаря Петти спонсоры стали обращать все больше внимания на гоночную серию.
В коллекции гонщика было много побед, но самую запоминающуюся и главную гонку он проиграл. В гонке Daytona 500 в 1976 Петти соперничал за первое место с другим талантливым гонщиком того времени — Дэвидом Пирсоном. В этом заезде, в результате долгой и острой борьбы, автомобиль Пирсона вылетел с трассы и в результате заноса оказался направленным в противоположную сторону, а машина Петти врезалась в стену и заглохла. Пирсон же успел выжать сцепление и сохранить двигатель, и пока Петти безуспешно пытался завести двигатель, триумфально пересек черту. Это была его первая и последняя победа на Daytona 500, в то время как Петти получал этот титул семь раз.
Свою последнюю гонку Ричард провел в 1992, после чего ушёл из спорта. Его достижения держались несколько десятков лет, пока не были перекрыты другой легендой — Дэйлом Эрнхардтом.

Сегодня 
В настоящее время Петти владеет одной машиной, выступающей в Monster Energy NASCAR Cup Series. Пилотирует её (под №43) гонщик Даррелл "Бабба" Уоллес-младший. Кроме того, Петти основал школу экстремального вождения, где обучает своим приёмам многочисленных поклонников.

Петти в кино 
Принимал участие в фильме 1989 года «Зона скорости» в роли самого себя. Озвучил роль гоночной машины Кинга в мультфильме «Тачки». Причём его вымышленный герой — аналог болида Петти Plymouth Superbird под 43-м номером — тоже попадает в аварию в соперничестве с Чико Хиксом (читайте: Дэвидом Пирсоном).
Снялся в фильме "На трезвую голову" (Swing vote) 2008 года в роли самого себя.

Результаты карьеры

Ссылки 
 Краткая биография на all-biography.ru 
 Статья к 71-летию пилота на carclub.ru 

Автогонщики США
Гонщики NASCAR
Википедия:Биографии современников
Награждённые Президентской медалью Свободы
Лауреаты премии Дональда Кэмпбелла